U/19 Ligaen 2017-18 var den 15. sæson af den danske U/19 Ligaen siden oprettelsen i 2004. Den styres af DBU, og den blev indledt den 12. august 2017 og afsluttet den 9. juni 2018.

Stilling

Statistik

Topscorere

Referencer 

Fodboldsæson 2017-18
2017-18